Borosnyai Lukács János (1694–1760) erdélyi református püspök
 Borosnyai Lukács János (1767–1848) marosvásárhelyi református főiskolai tanár